Vialaea är ett släkte av svampar. Vialaea ingår i familjen Vialaeaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vialaea